De man met de hoed (roman), roman uit 2006 van Pauline van de Ven
 De man met de hoed (televisieprogramma), detectiveserie voor kinderen in 1993 uitgezonden